Китайская фамилия (син, ) — первая часть современного китайского имени. Как правило, состоит из одной (реже двух) морфем. Традиционно является более стабильной частью имени, поскольку в отличие от имени не подвергается изменениям в течение жизни и после смерти (исключение составляет буддийское монашество: постриг обозначает разрыв отношений с семьёй и принятие фамилии Ши 释 — первая морфема в китайской передаче фамилии Шакьямуни).

Стабильность китайских фамилий, их историческое происхождение и частая привязка к географическим названиям привела к тому, что они подверглись канонизации и даже стали пособием по грамотности (см. Сто фамилий). Наиболее распространённые китайские фамилии: Ли (), Ван (), Чжан ().

Исторические модификации 
Как и в западных странах, фамилия первоначально была уделом монарха и аристократии. Сложность развития единой фамилии связана с возникновением кланов и необходимостью в дополнительном понятии, «ши» (shì :zh:氏): названии клана, возводящего своё происхождение к предку определённой фамилии. После династии Хань различие между фамилией и кланом исчезло.

Разновидности 

Происхождение наиболее популярных китайских фамилий исторически мотивировано: например, правящий дом династии Тан жаловал собственную фамилию () 李 в качестве особой почести. Фамилия  劉/刘 получила известность как знак принадлежности к императорскому роду династии Хань. Династии Тан и Хань, при которых Китай значительно разросся, способствовали распространению законных носителей фамилии; однако это мотивировало охотников присвоить эти фамилии как знак родовитости, или как минимум как знак принадлежности к китайскому этносу. Кроме того, в Тан практиковалось почётное жалование императорской фамилии за выдающиеся заслуги перед династией.

Фамилия правящего рода династии Сун была Чжао 趙. Высокая культура периода Сун послужила катализатором последующего распространения фамилии в центральном Китае. Турбулентные периоды, следовавшие за падением трех упомянутых династий, позволяли мифологизацию вокруг некогда знаменитых (и, соответственно, табуированных) фамилий. Ассоциирование фамилии самого основателя династии Тан с фамилией Лао-цзы наглядно демонстрирует принцип подобной мифологизации.

Значительную часть популярных китайских фамилий составляют названия царств доимперского периода (многие из них в свою очередь служили символом легитимации для конкурирующих кланов в периоды раздробленности): напр.  陳/陈,  吳/吴 и др.

Передача в других языках 
Множество китайских фамилий, в оригинале различаемых при помощи тона и/или написания, становятся омонимичными при транслитерации (см. примеры в категории). С другой стороны, диалектическое произношение фамилии, переданное азбукой, может существенно отличаться от её стандартного произношения.

Примечания 

Китайские имена